jesień – pora roku
 Koncert nr 3 F-dur „Jesień” („LʼAutunno”), RV 293 – koncert skrzypcowy Antonia Vivaldiego wchodzący w skład cyklu Cztery pory roku
 "Warszawska Jesień" – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" to największy w Polsce festiwal o randze międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej, organizowany przez Związek Kompozytorów Polskich
 Jesień Ludów – termin określający wydarzenia, które przypadły pod koniec 1989 r. w Europie Wschodniej (jesienią), związane ze zmianą ustroju komunistycznego w tej części świata. Nazwa okresu nawiązuje do XIX-wiecznego okresu znanego jako Wiosna Ludów
 Cygańska jesień – piosenka Anny Jantar
 Jesień Linuksowa – coroczne spotkanie sympatyków wolnego oprogramowania i systemu operacyjnego Linux odbywające się na jesień
 "Jesień Średniowiecza" (tytuł oryginalny Herfsttij der Middeleeuwen) – dzieło holenderskiego historyka Johana Huizingi opublikowane w 1919
 Jesień patriarchy – (hiszp. El Otoño del Patriarca) powieść kolumbijskiego pisarza noblisty Gabriela Garcii Marqueza
 Kaszubska Jesień Rolnicza – coroczna impreza o charakterze rolniczym organizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (PODR)
Osoby o nazwisku Jesień:
 Anna Jesień (z domu Anna Olichwierczuk; ur. 10 grudnia 1978 w Sokołowie Podlaskim) – polska lekkoatletka, specjalizująca się w biegu na 400 m przez płotki, olimpijka, rekordzistka Polski
 Leszek Jesień (ur. 1962)- doktor nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, publicysta, od 27 czerwca 2006 do 15 grudnia 2006 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.